

Patronyme 

 Bernard Derome, chef d'antenne et animateur québécois.
 Jean Derome, compositeur et multi-instrumentiste québécois.
 Jasmin Derome, plasticien et photographe français.
 Wilfrid Derome, scientifique en criminalistique québécois.
 Nicolas-Denis Derome, relieur français.